Cristoforo Castiglione (?-1334) - politico
 Cristoforo Castiglione (1345-1425) – giurista e accademico italiano 
 Cristoforo Castiglione (1459-1499) – militare e nobile italiano 
 Cristoforo Castiglione (?-1605) – nobile e militare italiano